Desjarlais (aussi orthographié DesJarlais) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bev Desjarlais (née en 1955), femme politique canadienne
Robert Desjarlais (1907-1987), escrimeur québécois
Scott DesJarlais (né en 1964), homme politique américain

Toponyme

Desjarlais, localité du Comté de Two Hills No 21 en Alberta

Homonymie de patronyme